Дороти Кэтрин Фонтана () (25 марта 1939 – 2 декабря 2019) была американской сценаристкой и  для телевидения, наиболее известной за свою работу над франшизой «Звёздный путь» и несколькими вестерн-телесериалами.

После короткого периода работы секретарём у Сэмюэля А. Пиплза, она перешла работать на , продюсера телесериала «», создателем которого был Джин Родденберри. Хотя «Лейтенант» вскоре был отменён, Родденберри начал работать над «Звездным путём», а Фонтана была назначена редактором сюжета телесериала, но ушла после второго сезона, чтобы заняться внештатной работой. Позже она снова работала с Родденберри над телефильмом «», а затем в качестве редактора сюжета и ассоциированного продюсера мультсериала «Звёздный путь: Анимационный сериал». В 1970-х и начале 1980-х она работала над телесериалами «», «», и «Бак Роджерс в XXV веке».

Родденберри нанял ее для работы над вторым телесериалом «Звёздного пути» «Звёздный путь: Следующее поколение», но, хотя ей дали статус ассоциированного продюсера, этот опыт испортил их отношения и привел к иску в Гильдии сценаристов США. Позже она написала эпизод для третьего телесериала «Звёздного пути» «Звёздный путь: Глубокий космос 9» и эпизод для созданного фанатами «Звёздного пути» телесериала «».

Она была удостоена премии Моргана Кокса в 2002 году Гильдией сценаристов США и дважды попала в зал славы .

Ранняя жизнь 
Фонтана родилась в , и выросла в , в 1957 году окончила .

В 11 лет Фонтана решила, что хочет стать романисткой. В юности она писала хоррор-истории о себе и своих друзьях. Она училась в , который окончила со  по специальности исполнительного секретаря. После окончания колледжа она уехала в Нью-Йорк, где устроилась на работу в Screen Gems младшим секретарём президента студии. Вскоре после его смерти она ненадолго вернулась в свой родной штат, а затем переехала в Лос-Анджелес. Она получила работу в  на , работая секретарём у сценариста Сэмюэля А. Пиплза во время его работы в вестерн-телесериале «».

Когда телесериал был отменён, они перешли к телесериалу «», и она продала ему сюжет для эпизода под названием «A Bounty for Billy». Ей был 21 год; это была её первая продажа сюжета. Она продолжала работать с Пиплзом над вестерн-телесериалом «». Во время своей работы с Пиплзом она реализовала шесть сюжетных идей, включая одну для  в телесериале «». Она была ограничена в этом специфическом эпизоде, поскольку в телесериале были разрешени только четыре главные говорящие роли, включая главного персонажа. Другой эпизод, над которым она работала, пришлось переписать, чтобы убрать все посторонние сцены, так как во время съёмок шёл дождь, который нельзя было отложить из-за перемены погоды. Все эти телесериалы были созданы под именем Дороти К. Фонтана. Пиплз ушёл из компании, но Фонтана осталась и вернулась в машинописный пул.

Редактирование сюжета 

Она увидела позицию в телесериале о морской пехоте под названием «» и подала заявку; Фонтана начала работать секретарём у продюсера . Примерно в это же время она приняла псевдоним Д. К. Фонтана для своего сценария, чтобы предотвратить предвзятое мнение о её презентациях на основе её пола, поскольку в то время она была одной из немногих женщин-писателей на NBC. Лейтенант был создан Джином Родденберри, на которого она в конечном итоге работала непосредственно после того, как его секретарь заболела. Узнав, что она хочет стать писателем, Родденберри поддержал её. В 1964 году она опубликовала свой первый роман, вестерн под названием «Река Бразос», с Гарри Санфордом. «Лейтенант» шёл один сезон.

После того, как «Лейтенант» был отменён, Родденберри начал работу над научно-фантастическим телесериалом «Звездный путь», а Фонтана познакомилась с научной фантастикой, которая ранее не интересовала её. После поддержки со стороны ассоциированного продюсера , и поскольку она работала над телесериалом с самого начала разработки, Родденберри поручил ей написать телесценарий об идее, которую он придумал для эпизода под названием «День, когда Чарли стал богом». Она проработала предпосылку в сценарии для эпизода «Закон Чарли», хотя отдала Родденберри приписывание сюжета и взяла на себя ответственность за телесценарий. Он транслировался как второй эпизод телесериала. Хотя это был адаптированный сюжет, она также написала эпизод «Завтра — это вчера» по своей собственной идее. К середине первого сезона , редактор сюжета, уже покинул производство, и казалось, что второй редактор, Джон Д. Ф. Блэк, тоже собирался уйти, поэтому Родденберри поручил Фонтане переписать эпизод «Эта сторона рая». И Родденберри, и сеть остались довольны работой Фонтаны, и она стала новым редактором сюжета вместо секретаря Родденберри в сентябре 1966 года.

Впоследствии она придумала идеи для эпизодов «Путь на Вавилон» и «». Были и другие работы, которые ей официально приписывали на основании арбитража Гильдии сценаристов, которые были только переписыванием эпизодов. Позже она вспомнила, как полностью переписывала эпизод «», поскольку первоначальный сценарист не желал вносить рекомендуемые изменения. Она сказала, что это обычная проблема; «Вам либо приходилось слегка дорабатывать, иногда просто диалоги, и тогда вы, конечно, не принимали это во внимание, потому что это было бы несправедливо, но когда вы действительно проводите полную переработку сценария, тогда он/она должен/должна автоматически пойти в Гильдию сценаристов для арбитража». Она была одной из четырёх сценаристов, переписавших «Город на краю вечности» Харлана Эллисона, вместе с Родденберри, Джином Куном и Карабацосом, которые в разное время вносили изменения, к неудовольствию Эллисона. Черновик Фонтаны, представленный 23 января 1967 года, был заменён Родденберри тремя другими версиями.

Она покинула команду до третьего сезона, но продолжала писать сценарии на внештатной основе. К ним относятся «», «» и «»; последние два были указаны под псевдонимом Майкл Ричардс (). Ей не понравились некоторые изменения, внесенные в «Происшествие на «Энтерпрайзе»», такие как размер , и ей было трудно работать с заменой ей, поскольку новый редактор сюжета не понимал основ серии, например, что делал  и сколько лет Леонарду МакКою должно было быть.

Леонард Нимой похвалил её за расширение вулканской культуры в «Звёздном пути». Он не был уверен, когда был предложен эпизод «Эта сторона рая», так как Фонтана сменила романтическую роль с Хикару Сулу на Спока но ему нравилась возможность разыграть эмоции с персонажем, а также похвалил её работу над эпизодами «Путь на Вавилон» и «Происшествие на «Энтерпрайзе». Нимой также чувствовал, что среди сценаристов «Звёздного пути» необычно то, что Фонтана могла писать правдоподобных женских персонажей, которые были полностью разработаны в сценарии.

Внештатный статус означал, что она могла писать для нескольких телесериалов, включая снова вестерны. В 1969 году она была номинирована на премию Гильдии сценаристов США за эпизод телесериала «» под названием «Два процента ничего» ().

Становление продюсером 
В начале 1970-х она работала ассистентом Родденберри в научно-фантастическом телефильме «», но не участвовала в написании сценария; однако она написала новеллизацию. Фонтана написала сценарий для другого научно-фантастического телефильма Родденберри «». Она была нанята и как редактор сюжета и как ассоциированный продюсер мультсериала «Звёздный путь: Анимационный сериал». Родденберри использовался как консультант, а не шоураннер. Одной из её задач в мультсериале было получать презентации для эпизодов, которые она затем передавала Родденберри. В 1975 году мультсериал получил .

После того, как этот проект закончился, она стала редактором сюжета научно-фантастического телесериала «» (1977). Хотя вскоре он был отменён, работа с Леонардом Кацманом привела к тому, что Фонтана написала сценарий для телесериала «» (1977–1978). Она также продала рассказы нескольким другим научно-фантастическим телесериалам, включая «», «Бак Роджерс в XXV веке», и «» (хотя последний так и не стал эпизодом из-за отмены шоу). Фонтана вместе со своим братом писала сценарии для телесериала «Уолтоны» и снова под своим именем для телесериала «Улицы Сан-Франциско». Одна, возможно, апокрифическая история связана с опытом Фонтаны в написании для научно-фантастического телесериала «Звёздный крейсер «Галактика»». Сообщается, что она была настолько недовольна изменениями, внесенными в её сценарий для эпизода «Орудие планеты Зеро», что использовала псевдоним; сюжет распространился, в результате чего другие известные писатели-фантасты отказались работать над телесериалом.

Когда началась работа над телесериалом «Звёздный путь: Следующее поколение», Родденберри попросила её присоединиться к команде, и она предложила поделиться некоторыми сюжетными идеями. После того, как он предложил что-то, связанное с инопланетной космической станцией, у неё возникла идея создать пилотный эпизод «». Ей предложили должность редактора сюжета в команде, но она хотела быть ассоциированным продюсером. Сценаристу  это сначала показалось трудным, поскольку из-за того, что она была зарегистрирована в Гильдии сценаристов США, он не мог по контракту просить её выполнить определённые задания. Поскольку она предложила — и Родденберри ожидал, что он это сделает — он всё равно сделал это. В конечном счёте, ей дали должность ассоциированного продюсера.

Левин сказал, что эта борьба вызвала некоторую неприязнь между Фонтаной и Родденберри, и она ушла в . Она написала сюжет, который привёл бы Нимоя на шоу в роли Спока, но Родденберри отверг его. Когда актёр и персонаж позже появились в эпизоде  «», она почувствовала, что её первоначальный взгляд на «Следующее поколение» был правильным. Её работа над эпизодом «Встреча в дальней точке» была расширена Родденберри, чтобы добавить персонажа Q, поскольку, когда она писала свой черновик, было неясно, будет ли это одиночный или двойной эпизод. Её работа над эпизодом «» была указана под псевдонимом Джей Майкл Бингхэм (). Её отношения с Родденберри стали настолько натянутыми перед её отъездом, что она начала записывать на магнитофон их разговоры. После того, как она ушла, она подала иск в Гильдию сценаристов, что она также работала редактором сюжета в телесериале, но так и не получила за это деньги. Это было урегулировано дружно с .

Поздние работы 
Редактор  Дэйв Стерн обратился к Фонтане с просьбой написать роман «Звёздного пути», и она предложила написать сюжет первой миссии Спока на «Энтерпрайзе», присоединившись к команде под командованием капитана Кристофера Пайка. «» также включала первую миссию Скотти и исследование . Она описала это как приятный опыт, особенно работу со Стерном.

Она вернулась во франшизу «Звёздного пути» с «», эпизодом телесериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9».  привёл Фонтану в телесериал после того, как он ранее работал с ней над научно-фантастическим и экшн телесериалом «Человек на шесть миллионов долларов». Ей было трудно написать эпизод из-за того, что персонажи ещё не были полностью исследованы, так как это было в начале первого сезона. Природа характера мнения Джадзии Дакс о её предыдущих симбионтах ещё не была определена и была решена только тогда, когда Филдс переписал часть работы Фонтаны. Дуэт был вместе указан как авторы сценария.

Фонтана написала эпизод «Молитва войны» для первого сезона научно-фантастического телесериала «Вавилон-5», основываясь на предпосылке создателя телесериала Дж. Майкла Стражинского. Только пилот был доступен для исследовательских целей, поэтому она провела некоторое время, разговаривая со Стражински, чтобы прочувствовать телесериал. Она продолжила работу над эпизодом «Наследие прошлого», который был единственной частью первого сезона, созданным внештатным работником, но не основанной на одной из идей Стражинского. Он попросил её сделать презентацию и предпочёл идею «Наследия прошлого» собственной предпосылке. Для своего эпизода второго сезона «Далёкая звезда» она написала сценарий, основанный на идее Стражинского. Стражински был настолько впечатлен её персонажем Неруном из «Наследия прошлого», что он стал повторяющейся ролью.

Вместе с Дереком Честером она также написала сценарии для видеоигр Bethesda Softworks  и . Тодд Вон, вице-президент Bethesda Softworks по разработке, охарактеризовал её как «одну из самых плодовитых и уважаемых сценаристов «Звёздного пути»».

Фонтана написала эпизод «Служить все мои дни» () для сделанного фанатами производственного телесериала «».

Ее работа над эпизодом «Происшествие на «Энтерпрайзе»» в третьем сезоне «Звёздного пути» привела к тому, что IDW Publishing захотела, чтобы она написала продолжение в форме книги комиксов для мини-серии комиксов «» под названием «Эксперимент на «Энтерпрайзе»».

После вступления в Гильдию сценаристов США в 1960 году она работала в совете директоров между 1988 и 1990 годами и между 1991 и 1993 годами. В 2002 году она была награждена премией Моргана Кокса за заслуги перед гильдией. Она была введена в Зал славы  дважды, в 1997 и 2002 годах.

Личная жизнь 
Фонтана вышла замуж за оператора Денниса Скотака. Она умерла 2 декабря 2019 года после непродолжительной болезни.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

 

"Dorothy (D.C.) Fontana wrote her way into Star Trek lore", interview February, 2018, The Oklahoman, accessed April 4, 2018.

Родившиеся в 1939 году
Умершие в 2019 году
Сценаристы телевидения США
Выпускники Университета Фэрли Дикинсон
Сценаристки США
Телесценаристки США
Звёздный путь
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези